Bassenberg bezeichnet:
 der deutsche Name der Gemeinde Bassemberg
 ein in Ausläufern bis  hoher Berg im Norden des Drawehn und im Nordosten der Lüneburger Heide, siehe Bassenberg (Drawehn)